Wibo steht für

 Willem "Wim" Louis Joseph Boost (1918–2005), niederländischer Zeichner
 Wibo, Segelboote der ehemaligen Werft Wibo - Bouw van Wijk

Siehe auch:
 Vibo